Олохан Исаевич Мусаев (; ) — азербайджанский спортсмен, чемпион летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, чемпион мира 2007 и 2009 годов среди ампутантов и колясочников по толканию ядра. С 15 сентября 2008 года за ним остаются мировой, паралимпийский и азиатский рекорды (13.49 м) по этому виду спорта в категории «F56». На 2011 год является первым в мировом рейтинге в толкании ядра в своей категории

Биография 
Олохан Мусаев родился в 1979 году в селе Катех Белоканского района. По национальности — аварец. С рождения — инвалид (повреждён спинной мозг).

На районном чемпионате по толканию ядра занял первое место. Позднее стал участвовать на чемпионатах Республики и в 2000 и 2003 годах стал чемпионом. Во время соревнования главные тренер сборной Азербайджана по пауэрлифтингу Вагиф Муседдиг заметил Мусаева и предложил ему заняться этим видом спорта, на что Улухан согласился. До 2006 года Улухан Мусаев участвовал в различных соревнованиях в пауэрлифтинге В этом же году участвовал на чемпионате мира в Малайзии, где судьями не был засчитан показанный Мусаевым результат. После возвращения на Родину начал вновь заниматься атлетикой.

В проходившем с 13 по 17 сентября 2007 года в Тайбэе чемпионате мира среди паралимпийцев, Мусаев толкнув ядро на 11,08 м стал чемпионом мира, заработав лицензию на Паралимпиаду 2008. Второе место занял спортсмен из Нидерландов, а третье — из Ирана.

На Паралимпиаде 2008 Мусаев представлял Азербайджан в толкании ядра. В состязаниях, проходивших 15 сентября всего участвовало 17 спортсменов, среди которых были представители Польши, Чехии, США, России, Египта, Нидерландов, Греции, Словакии, Мексики, Германии, Ирана. В первой попытке Улухан бросил снаряд на 13,32, во второй — на 13,49 м, установив новый мировой рекорд. Опередить его никто из спортсменов так и не смог. В итоге, занявший первое место Улухан, принёс Азербайджану вторую золотую медель. Эта медаль стала девятой медалью, заработанной азербайджанскими спортсменами на Паралимпиаде. Серебряным призёром стал Шворцжевски из Польши (его лучший результат 11,95 м). Толкнувший ядро на 11,55 м атлет из Чехии занял третье место.

4 марта 2009 года Олохан Мусаев был удостоен специальной олимпийской стипендии президента Азербайджанской Республики.

В проходившем с 25 по 30 ноября 2009 года в Бангалоре чемпионате мира среди паралимпийцев, Мусаев толкнув ядро на 12,99 м второй раз стал чемпионом мира. Второе место занял спортсмен из России, а третье — из Польши.

На чемпионате мира 2011 года, проходившем в Новой Зеландии, в городе Кристчёрч Улухан Мусаев занял 6-е место, толкнув ядро дальше всех остальных (на 12.54 м). В этом же году на Всемирных играх, проходивших в городе Шарджа и являвшихся лицензионным турниром к Лондонской Паралимпиаде 2012, Мусаев занял первое место в толкании ядра (12,08 м, азиатский рекорд) и второе место в метании диска (38,56 м).

Мусаев также представлял Азербайджан на Паралимпийских играх 2012 в Лондоне. На этих играх в толкании ядра Мусаев занял 9-е, в метании диска — 4-е место. В метании диска Мусаев имел все шансы выиграть медаль. Он долгое время шёл третьим с результатом 41.77. Однако взойти на пьедестал почета ему помешал иранец Али Мохаммед, показавший 41.98 в шестой попытке.

В 2014 году завоевал золото чемпионата Европы в Суонси в метании диска в категории F56.

В 2016 году за заслуги в развитии паралимпийского движения в Азербайджане Мусаев в соответствии с распоряжением президента Азербайджана был награждён «Почётным дипломом Президента Азербайджанской Республики». В этом же году представлял Азербайджан на Паралимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. На этих играх в метании диска Мусаев занял 4-е место с результатом в 40,93 м.

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Паралимпийская сборная Азербайджана по атлетике на официальном сайте Национального паралимпийского комитета.
 Hindistanın Bangalor şəhərinə yollanmış Milli Paralimpiya Atletika komandası birinci qızıl medalı
 Видеоинтервью

Метатели диска Азербайджана
Толкатели ядра Азербайджана
Чемпионы Паралимпийских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Паралимпийских игр от Азербайджана
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты-колясочники
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2020 года